Pahi – circoscrizione della regione di Dodoma (Tanzania)
 Páhi – comune della provincia di Bács-Kiskun (Ungheria)